Хассельрот () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Дармштадт. Входит в состав района Майн-Кинциг.  Население составляет 7291 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,92 км². Официальный код — 06 4 35 015.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 www.hasselroth.de Официальная страница

Города Гессена